El nombre Wang Hao puede referirse a las siguientes personas:

Wang Hao, ajedrecista chino;
Wang Hao, atleta chino;
Wang Hao, piragüista chino;
Wang Hao, practicante de taekwondo chino;
Wang Hao, tenista de mesa chino.